Hilda Bongertman (1913-2004), schrijfster
Jacob Bongertman (1879-1965), gymnastiek- en zwemleraar
Michel Bongertman (1966), beeldend kunstenaar